Drago Pašalić (1984) – ex cestista croato
 Marco Pašalić (2000) – calciatore croato con cittadinanza tedesca
 Mario Pašalić (1995) – calciatore croato
 Muhamed Pašalić (1987) – cestista bosniaco